Ел Дос има више значења:

 Ел Дос (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Дос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дос (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дос (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дос (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дос, Санта Хуанита (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику